Mercanti ist der Familienname folgender Personen:

 John Mercanti (* 1943), US-amerikanischer Graveur und bildender Künstler
 Pino Mercanti (1911–1986), italienischer Filmregisseur